Carl Levin er navnet på flere personer:

 Carl Levin (sagfører) (1861-1934) – dansk overretssagfører
 Carl Aage Levin (1907-1968) – dansk direktør
 Carl Levin (senator) (født 1934) – amerikansk senator